Марат Анварьевич Сафин (7 июня 1985) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник димитровградского футбола. С 2007 по 2015 годы играл за ульяновскую «Волгу», провёл в составе клуба более двухсот матчей, был капитаном команды. Летом 2015 года на правах свободного агента перешёл в ижевский «Зенит», был игроком основного состава. По окончании сезона ассоциацией ПФЛ признан лучшим игроком зоны «Урал-Поволжье». Летом 2016 года перешёл в ФК «Сочи».

Статистика

Семья 
По состоянию на июнь 2016 года — женат, двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Интервью Марата Сафина (апрель 2015)

Футболисты России
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Сочи» (2013)
Игроки ФК «Армавир» Россия